

Pessoas
Charlie Copley
John Singleton Copley

Outros
Medalha Copley

Desambiguações de sobrenomes